Жихарев — русская фамилия; имеет женскую форму Жихарева.
 Жихаревы — мелкопоместный русский дворянский род.

Известные носители 
 Жихарев, Анатолий Дмитриевич (род. 1956) — командующий Дальней авиацией, генерал-майор.
 Жихарев, Василий Дмитриевич (1908—1979) — Герой Советского Союза.
 Жихарев, Дмитрий Николаевич (1901—1980) — генерал-майор.
 Жихарев, Иван Николаевич (1934—?) — секретарь Старооскольского горкома КПСС.
 Жихарев, Михаил Иванович (1820—1882?) — русский мемуарист.
 Жихарев, Николай Андреевич (1915—1983) — Герой Советского Союза.
 Жихарев, Павел Иванович (род. 1930) — заслуженный экономист РСФСР.
 Жихарев, Сергей Степанович (1820—1899) — сенатор, тайный советник.

Жихарева 
 Жихарева, Елена Ивановна (род. 1974) — российская футболистка, защитница.
 Жихарева, Елизавета Тимофеевна (1875—1967) — русская советская актриса. Заслуженный артист РСФСР.

См. также